Азовсталь — бывшая железнодорожная станция в Мариуполе, Украина. Станция была открыта в 1913 году, потом закрыта. Станция была названа в честь металлургического комбината «Азовсталь». В настоящее время над местом, где располагалась раньше станция, находится шоссе М14.

Примечания 

Закрытые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Донецкой области
Транспорт Мариуполя
Азовсталь